Име Кристофер Вилијамс се може односити на:

 Кристофер Вилијамс (атлетичар), јамајчански атлетичар - спринтер
 Кристофер Вилијамс (певач), амерички певач и глумац